Jianyang bezeichnet die folgenden Orte:

 Jianyang (Chengdu), kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jianyang (Nanping), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Nanping in der chinesischen Provinz Fujian
 Jianyang (Jianhu), Großgemeinde im Kreis Jianhu in der chinesischen Provinz Jiangsu